Меккский бальзам — вещество, получаемое из ; согласно ЭСБЕ содержит 10 % эфирного масла, 70 % растворимой и 12 % нерастворимой в спирте смолы; применялось в парфюмерии.

Терминология 
Источники расходятся в вопросе определения названий камедей, в частности, меккского бальзама и галаадского бальзама:
 некоторые авторы отождествляют меккский и галаадский бальзамы, а также мирру, указывая, что в древности бальзамы добывали из Commiphora gileadensis (также известной как Commiphora opobalsamum) и Commiphora myrrha;
 другие авторы, наоборот, чётко различают меккский бальзам, получаемый из Commiphora gileadensis и галаадский бальзам, приготавливаемый из мастикового дерева ().

В Библии 
В Библии бальзам упоминается много раз (например, , , ) и иногда отождествляется с галаадским бальзамом на основании : «Разве нет бальзама в Галааде?».

См. также 
 Опопанакс (смола)

Примечания

Литература 
 
 
 Balsam of Mecca // Andrew Dalby. Dangerous Tastes: The Story of Spices. University of California Press, 2002. С. 33-35.
 син. Бальзам // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора, 1891.

Благовония
Парфюмерные ингредиенты